Chemises bleues peut désigner :
 le Parti franciste, un parti politique français ;
 les ligueurs du parti fasciste français Le Faisceau ;
 l'Army Comrades Association, une organisation fasciste irlandaise ;
 les Chemises bleues, une organisation fasciste chinoise.

 Bleues